Dorfkirche Lübars ist der Name mehrerer Kirchen:

 Dorfkirche Lübars (Berlin), in Lübars, Berlin
 Dorfkirche Lübars (Möckern), in Lübars, Möckern, Sachsen-Anhalt
Siehe auch:
 Dorfkirche Klein Lübars
 Dorfkirche Lübbars, in Lübbars#Kultur und Sehenswürdigkeiten